Deer Creek (Illinois)
 Deer Creek (Minnesota)
 Deer Creek (Oklahoma)